Fontanges steht für

 Fontanges, eine französische Gemeinde im Département Cantal

Fontanges ist der Familienname folgender Personen:

 Celine Fontanges (* 1977), deutsche Synchronsprecherin
 Marie Angélique de Fontanges (1661–1681), Mätresse des französischen Königs Ludwig XIV., siehe Marie Angélique de Scoraille de Roussille